Erberich ist die Ortsbezeichnung für: 
 einen ehemaligen Stadtteil von Eschweiler, siehe Erberich
 den Ortsteil Erberich der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Erberich ist der Familienname von:

 Rudolf Erberich (1927–2009), deutscher Politiker (SPD)